Weigold ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Weigold (1886–1973), deutscher Zoologe
 Matthias Weigold (* 1951), deutscher Theaterregisseur, Autor, Journalist und Medienunternehmer
 Paul Weigold (* 1966), Hochschullehrer, Dirigent und Sängercoach
 Steffen Weigold (* 1979), deutscher Radrennfahrer
 Wilhelm Weigold (1894–1962), deutscher Politiker